Nga – città del Laos
 NGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Young (Australia)
 NGA – next generation access accesso della prossima generazione, riferito alla banda larga di internet
Sigla della National Gallery of Art di Washington